Le terme gavial est un nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs espèces de crocodiliens :
 le Gavial du Gange ou Gavialis gangeticus (Gmelin, 1789)
 le Gavial de Schlegel ou Faux-gavial de Malaisie ou Tomistoma schlegelii (Müller, 1838)

Le faux-gavial d'Afrique (Mecistops cataphractus), aussi dénommé Crocodile à nuque cuirasséee, ou Gavial africain, ou faux crocodile, de la famille des Crocodylidae est l'unique membre du genre Mecistops.

Notes et références 

Gavialidae
Crocodylidae
Crocodilien (nom vernaculaire)
Nom de crocodile ambigu